"Übers Ende der Welt" (pol. O końcu świata) - singel niemieckiego zespołu rockowego Tokio Hotel, który swoją premierę miał 22 stycznia 2007 roku w telewizyjnej stacji VIVA Germany w programie Viva Live. 
Wzorowany jest na filmie "1984", będącym ekranizacją powieści George'a Orwella.
Tekst piosenki napisał wokalista Bill Kaulitz, dzięki czemu szybko stała się ona hitem. Singel promuje płytę Zimmer 483. Później został wydany w wersji angielskiej czyli "Ready, set, go!".

Na singlu znajduje się również piosenka "Hilf mir fliegen" (niem. Pomóż mi latać) i wersja akustyczna "Übers Ende der Welt".

Single Tokio Hotel
Single wydane w roku 2007
Single numer jeden w Austrii
Single numer jeden w Niemczech